Копома има више значења:

 Општина Копома (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Копома (Копома, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику